

Musique 

 , un album de Miyuki Nakajima
 , un album de Mayer Hawthorne
 How Do You Do, une chanson de Cascada
 , une chanson de Mouth & McNeal
 , une chanson de BeFour
 , une chanson de Roxette
 How Do You Do, une chanson de Shakira sur l'album Oral Fixation vol.2
 How Do You Do?, une chanson de Boomtown Rats, face B de leur single 
 How Do You Do?, une chanson issue du film Mélodie du Sud des studios Disney